Een mini-game in Call of Duty: World at War
 Een mini-game in Call of Duty: Black Ops
 Een spel voor mobiele telefoons genaamd  Call of Duty: World at War: Zombies